Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2015./16. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Federacije BiH, glasnik  
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, ljestvica

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Federacije BiH, glasnik  
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, ljestvica  
 ŽNS Hercegbosanski, 30. kolo  
 livnonovine.com

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Federacije BiH, glasnik  
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, ljestvica  
 posavinasport.com, ljestvica  
 posavinasport.com, verzija za ispis 
 brckosport.net, 2. liga F BiH Sjever 
 brckosport.net, verzija za ispis 
 ŽNS Tuzlanski 
 ŽNS Tuzlanski, verzija za ispis

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Federacije BiH, glasnik  
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, ljestvica

Druga liga Republike Srpske

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, ljestvica  
 posavinasport.com, ljestvica  
 posavinasport.com, verzija za ispis 
 brckosport.net, 2. liga F BiH Sjever 
 brckosport.net, verzija za ispis

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 sportsport.ba, ljestvica 
 sportsport.ba, ljestvica  
 posavinasport.com, ljestvica  
 posavinasport.com, verzija za ispis

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2016./17., Druge lige F BiH i RS
  

2016-17
 3